Ledició XV del Campionat d'Europa de bàsquet masculí se celebrà a Finlàndia del 28 de setembre al 8 d'octubre del 1967. El campionat es va disputar a dues seus (Hèlsinki i Tampere) i comptà amb la participació de 16 seleccions nacionals.

Grups 
Els setze equips participants foren dividits en dos grups de la forma següent:

Primera fase

Grup A

Resultats 
<center>
{| width=650 class=wikitable 
|- bgcolor="lightsteelblue"
!width=20% align=center|Data
!width=60% colspan=3 align=center|Partit
!width=20% align=center|Resultat
|-
|- style=font-size:95% 
|align=center| 28.09.67
|align=center|  Espanya ||<center>-||<center>  
|align=center| 85-88
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 28.09.67
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 83-70
|- style=font-size:95% 
|align=center| 28.09.67
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 75-90
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 28.09.67
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 73-66
|- style=font-size:95% 
|align=center| 29.09.67
|align=center|  Espanya ||<center>-||<center>  
|align=center| 71-88
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 29.09.67
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 57-51
|- style=font-size:95% 
|align=center| 29.09.67
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 82-70
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 29.09.67
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 66-74
|- style=font-size:95% 
|align=center| 30.09.67
|align=center|  Espanya ||<center>-||<center>  
|align=center| 65-98
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 30.09.67
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 68-80
|- style=font-size:95% 
|align=center| 30.09.67
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 74-77
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 30.09.67
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 46-96
|- style=font-size:95% 
|align=center| 01.10.67
|align=center|  Espanya ||<center>-||<center>  
|align=center| 68-82
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 01.10.67
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 54-49
|- style=font-size:95% 
|align=center| 01.10.67
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 68-98
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 01.10.67
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 64-83
|- style=font-size:95% 
|align=center| 03.10.67
|align=center|  ||<center>-||<center>  Espanya
|align=center| 76-69
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 03.10.67
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 75-73
|- style=font-size:95% 
|align=center| 03.10.67
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 65-69
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 03.10.67
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 72-92
|- style=font-size:95% 
|align=center| 04.10.67
|align=center|  ||<center>-||<center>  Espanya  
|align=center| 76-89
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 04.10.67
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 75-58
|- style=font-size:95% 
|align=center| 04.10.67
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 59-68
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 04.10.67
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 68-78
|- style=font-size:95% 
|align=center| 05.10.67
|align=center|  Espanya  ||<center>-||<center> 
|align=center| 79-71
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 05.10.67
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 82-62
|- style=font-size:95% 
|align=center| 05.10.67
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 65-69
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 05.10.67
|align=center|  ||<center>-|| 
|align=center| 51-69
|}

Tots els partits es disputaren a Hèlsinki

Grup B

Resultats 
<center>
{| width=650 class=wikitable 
|- bgcolor="lightsteelblue"
!width=20% align=center|Data
!width=60% colspan=3 align=center|Partit
!width=20% align=center|Resultat
|-
|- style=font-size:95% 
|align=center| 28.09.67
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 64-55
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 28.09.67
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 66-58
|- style=font-size:95% 
|align=center| 28.09.67
|align=center|  ||<center>-||<center>  
|align=center| 65-93
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 28.09.67
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 78-69
|- style=font-size:95% 
|align=center| 29.09.67
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 64-66
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 29.09.67
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 60-56
|- style=font-size:95% 
|align=center| 29.09.67
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 67-83
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 29.09.67
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 47-42
|- style=font-size:95% 
|align=center| 30.09.67
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 91-81
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 30.09.67
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 85-54
|- style=font-size:95% 
|align=center| 30.09.67
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 56-68
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 30.09.67
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 73-71
|- style=font-size:95% 
|align=center| 01.10.67
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 69-60
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 01.10.67
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 108-52
|- style=font-size:95% 
|align=center| 01.10.67
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 67-70
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 01.10.67
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 68-66
|- style=font-size:95% 
|align=center| 03.10.67
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 82-41
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 03.10.67
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 74-67
|- style=font-size:95% 
|align=center| 03.10.67
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 65-67
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 03.10.67
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 73-80
|- style=font-size:95% 
|align=center| 04.10.67
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 75-68
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 04.10.67
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 74-58
|- style=font-size:95% 
|align=center| 04.10.67
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 84-61
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 04.10.67
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 55-59
|- style=font-size:95% 
|align=center| 05.10.67
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 56-51
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 05.10.67
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 78-61
|- style=font-size:95% 
|align=center| 05.10.67
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 69-56
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 05.10.67
|align=center|  ||<center>-|| 
|align=center| 91-105
|}

Tots els partits es disputaren a Tampere

Fase final

Eliminatòries del 1r al 4t lloc

Eliminatòries del 5è al 8è lloc

Eliminatòries del 9è al 12è lloc

Eliminatòries del 13è al 16è lloc

Medaller

Classificació final

Trofeus individuals

Millor jugador (MVP) 
<center>
{| class=wikitable width="200"
|MVP
|- style=font-size:125%
|- bgcolor=gold
| Jiří Zedníček
|}

 Màxims anotadors del campionat 
<center>

Quintet ideal del campionat 
  Mieczyslaw Lopatka
  Modestas Paulauskas
  Jorma Pilkevaara
  Anatoli Polivoda
  Espanya Emiliano Rodríguez

Plantilla dels 4 primers classificats 
Medalla d'or: Sergei Belov, Modestas Paulauskas, Gennadi Volnov, Jaak Lipso, Anatoly Polivoda, Priit Tomson, Tonno Lepmets, Alzhan Zharmukhamedov, Vladimir Andreev, Zurab Sakandelidze, Yuri Selikhov, Anatoli Krikun (Entrenador: Alexander Gomelsky)

Medalla d'argent: Jiri Zidek Sr., Jiří Zedníček, Jiri Ammer, Vladimir Pistelak, Frantisek Konvicka, Bohumil Tomasek, Robert Mifka, Jiri Ruzicka, Jan Bobrovsky, Karel Baroch, Jiri Marek, Celestyn Mrazek (Entrenador: Vladimir Heger)

Medalla de bronze: Mieczyslaw Lopatka, Bohdan Likszo, Wlodzimierz Trams, Grzegorz Korcz, Boleslaw Kwiatkowski, Miroslaw Kuczynski, Czeslaw Malec, Henryk Cegielski, Maciej Chojnacki, Waldemar Kozak, Kazimierz Frelkiewicz, Zbigniew Dregier (Entrenador: Witold Zagorski)

Quart lloc: Mincho Dimov, Ivan Vodenicharski, Cvjatko Barchovski, Georgi Khristov, Emil Mikhajlov, Slavejko Rajchev, Pando Pandov, Khristo Dojchinov, Georgi Genev, Boris Krastev, Temelaki Dimitrov, Bojcho Branzov (Entrenador: Kiril Khajtov)

Referències 

1967
Competicions esportives del 1967
Competicions esportives a Finlàndia